Yesenin steht für:
 (2576) Yesenin, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Sergey-Yesenin-Klasse, Flusskreuzfahrtschiffklasse
 Mount Yesenin, Berg auf Antarktika
 Sergey Yesenin, Flusskreuzfahrtschiff.

Siehe auch:
 Jessenin